De Immigrant, moinho de vento no Paraná, Brasil
 The Immigrant (1917), comédia de Charlie Chaplin
 The Immigrant (2013), com Marion Cotillard e Joaquin Phoenix